Бриц ():
 Бриц — район Берлина
 Бриц — коммуна в Германии, в земле Бранденбург
 Бриц — дворец в одноимённом районе Берлина